Isca (von lat. insula, ‚Insel‘) steht für:
 Isca, italienische Insel im Mittelmeer
 Isca granda und Isca piccola, zwei Felsen im Tyrrhenischen Meer vor Belmonte Calabro, siehe Scogli di Isca
 Isca sullo Ionio, italienische Gemeinde in der Provinz Catanzaro
 Ortsteil der italienischen Gemeinde Colle Sannita, Provinz Benevent
 Ortsteil der italienischen Gemeinde Calitri, Provinz Avellino
 eine Ortslage in der italienischen Gemeinde Ceraso, Provinz Salerno
 Isca (Fluss), Fluss in der italienischen Region Basilikata

Isca (von kelt. isca, ‚Wasser‘) steht für:
 Exe (Fluss) in England
 Isca Dumnoniorum, die heutige britische Gemeinde Exeter
 Isca Silurum, Militärlager
 die heutige belgische Gemeinde Overijse

Isca steht für:
 Ortsteil der rumänischen Gemeinde Meteș
 Ortsteil der philippinischen Gemeinde Gonzaga, siehe Gonzaga (Cagayan)

ISCA steht als Abkürzung für:
 Islamic Supreme Council of America
 International Society of Caricature Artists

Sonstiges:
 Isca Valley, Tal in der Britannia Range, Antarktika

Abkürzung